

Cinéma et télévision 

 Le Voyage (), film américain réalisé par Anatole Litvak en 1959 ;
 Le Voyage (Viagem ao Fim do Mundo), film brésilien réalisé par Fernando Cony Campos en 1966 ;
 Le Voyage (The Trip), film américain de Roger Corman sorti en 1967 ;
 Le Voyage, téléfilm de Jean-Paul Roux, diffusé en 1973 ;
 Le Voyage (), film italien réalisé par Vittorio De Sica en 1974 ;
 Le Voyage, film de Michel Andrieu sorti en 1984 ;
 Le Voyage (, Rësan), film documentaire de Peter Watkins sorti en 1987 ;
 Le Voyage (), film de Fernando Solanas sorti en 1992 ;
 Le Voyage (), film iranien réalisé par Abbas Kiarostami sorti en 1994 ;
 Le Voyage, court métrage de Cyril Le Grix sorti en 2007 ;
 Le Voyage, film de Frank Dobrin sorti en 2015.

Théâtre 

 Le Voyage de Georges Schehadé, mise en scène de Jean-Louis Barrault, Odéon-Théâtre de France en 1961 ;
 Le Voyage, pièce de théâtre, mise en scène de Bernard Jenny en 1981 ;
 Le Voyage, pièce de théâtre, mise en scène de Jean Musy.

Littérature 

 Le Voyage, poème qui clôt le recueil Les Fleurs du mal (Charles Baudelaire, 1857) ;
 Le Voyage, nouvelle affiliée à la littérature merveilleuse-scientifique et au genre du récit d'exploration, publiée dans Le Figaro illustré  de  ;
 Le Voyage (Die Reise), « roman-essai » allemand de Bernward Vesper (1977) ;
 Le Voyage (Voyager), roman de Diana Gabaldon paru en 1994 ;
 Le Voyage, bande dessinée de Edmond Baudoin publiée en 1996 ;
 Le Voyage, roman de François Cavanna publié en 2006.

Musique 

 Le Voyage, album du chanteur Paul Piché sorti en 1999 contenant la chanson éponyme ;
 Le Voyage, album du batteur et percussionniste, Paul Motian sorti en 1979.

Autre 
Le Voyage (à Nantes), événement estival et parcours permanent 

Homonymie de titre